La saison 2011-2012 de l'Indonesia Premier League est la toute première de l'Indonesia Premier League, la nouvelle compétition reconnue par la fédération indonésienne, à la suite de sa décision d'attribuer l'organisation du championnat à une nouvelle société. Cependant, en parallèle de la Premier League, la Super League continue à être organisée cette saison, toujours avec l'organisateur historique.

C'est le club de Semen Padang qui remporte la compétition  après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur Persebaya Surabaya et neuf sur Arema Malang. Il s'agit du tout premier titre de champion d'Indonésie de l'histoire du club.

Les douze clubs prenant part à la compétition participaient tous à la dernière saison d'Indonesia Super League. Si certains ont fait le choix d'engager une équipe dans les deux championnats, d'autres ont décidé de ne participer qu'à la Premier League.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir l'ensemble des classements est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le  de première division, Bontang FC, retrouve les trois équipes ayant terminé à la deuxième place des trois poules de deuxième division, dans une poule unique où chaque équipe ne rencontre qu'une seule fois ses adversaires. Les trois premiers se maintiennent ou accèdent à la Premier League la saison prochaine. Avec le retrait de l'équipe de Persbul Buol, la compétition perd son intérêt sportif puisque les trois formations restantes sont assurées de participer à la prochaine saison de première division.

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Indonésie de football

Liens externes 
 Résultats et classement sur le site RSSSF
 Classement sur le site de la FIFA

Championnat d'Indonésie de football
Indonésie M1
2011 en Indonésie
2012 en Indonésie